|-
| (45601) 2000 DE5||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45602) 2000 DX17||||28 лютого 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (45603) 2000 DC18||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45604) 2000 DH24||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45605) 2000 DM28||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45606) 2000 DE32||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45607) 2000 DG36||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45608) 2000 DZ41||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45609) 2000 DN46||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45610) 2000 DJ48||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45611) 2000 DV54||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45612) 2000 DB59||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45613) 2000 DJ59||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45614) 2000 DA63||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45615) 2000 DG63||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45616) 2000 DN66||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45617) 2000 DY71||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45618) 2000 DO72||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45619) 2000 DS78||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45620) 2000 DY80||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45621) 2000 DL87||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45622) 2000 DN87||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45623) 2000 DT93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45624) 2000 DY93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45625) 2000 DE95||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45626) 2000 DF95||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45627) 2000 DY97||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45628) 2000 DD99||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45629) 2000 DT99||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45630) 2000 DO101||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45631) 2000 DY105||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45632) 2000 DS106||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45633) 2000 EY1||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45634) 2000 EH11||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45635) 2000 EY11||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45636) 2000 EG12||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45637) 2000 EW12||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45638) 2000 EK20||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45639) 2000 EP20||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45640) 2000 ED21||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45641) 2000 EK21||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45642) 2000 EU34||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45643) 2000 EG37||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45644) 2000 EU37||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45645) 2000 EY41||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45646) 2000 EE45||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45647) 2000 EF46||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45648) 2000 ED47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45649) 2000 EN49||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45650) 2000 EV49||||6 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45651) 2000 EK60||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45652) 2000 EK61||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45653) 2000 EL62||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45654) 2000 EV71||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45655) 2000 EW71||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45656) 2000 EN74||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45657) 2000 EK76||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45658) 2000 EA80||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45659) 2000 EL84||||6 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45660) 2000 EU84||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45661) 2000 EX84||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45662) 2000 EY84||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45663) 2000 EF85||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45664) 2000 EC88||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45665) 2000 EM88||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45666) 2000 EX91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45667) 2000 EG93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45668) 2000 EU94||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45669) 2000 ET96||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45670) 2000 EK103||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45671) 2000 EA104||||14 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45672) 2000 EE109||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45673) 2000 ES111||||9 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45674) 2000 EY111||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45675) 2000 EG112||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45676) 2000 EG117||||10 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45677) 2000 EJ120||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45678) 2000 EQ127||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45679) 2000 EZ127||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45680) 2000 EF130||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45681) 2000 ET131||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45682) 2000 EX131||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45683) 2000 EO135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45684) 2000 EE137||||13 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45685) 2000 EA139||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45686) 2000 EM139||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45687) 2000 EK140||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45688) 2000 EV142||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45689) 2000 EC144||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45690) 2000 EL146||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45691) 2000 EF148||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45692) 2000 EJ148||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45693) 2000 EB150||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45694) 2000 EC150||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45695) 2000 ET150||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45696) 2000 EM167||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45697) 2000 EP174||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45698) 2000 EG197||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45699) 2000 EO199||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45700) 2000 EP204||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

45600